Олег Павлович Фирер (; род. , Одесса, Украинская ССР, СССР) — гренадский . Чрезвычайный и Полномочный посол Гренады в Российской Федерации,  и технолог.

6 апреля 2017 года Фирер вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Рябкову и стал первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Гренады в Российской Федерации. 3 октября 2017 года г-н Фирер вручил верительные грамоты Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

С мая 2018 года, г-н Фирер является представителем Гренады во Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 21 июня 2020 года г-н Фирер был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом-нерезидентом Гренады одновременно в Республике Сербия, Республике Казахстан, Чешской Республике, Венгрии и Княжестве Монако.

Происхождение 
Родился на Украине, которая в то время была частью Советского Союза, в еврейской семье, Фирер и его семья стали беженцами в Соединённых Штатах в 1989 году.

Биография 
Фирер является основателем Американской платежной системы Unified Payments и до 5 ноября 2021 года являлся председателем совета директоров и генеральным директором Net Element (). Г-н Фирер является председателем наблюдательного совета Ассоциации Восточно-Карибских блокчейнов, а также председателем совета директоров частной, многонациональной инвестиционной компаний Стар Капитал.

С 2019 года, Фирер является Амбассадором туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» – туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. 

Фирер является членом совета директоров и членом консультативного совета компаний: Progressive Care, Inc. (OTCQB:RXMD) (сентябрь 2017 — настоящее время), E2Exchange, динамического сообщества предпринимателей в Великобритании (декабрь 2016 — настоящее время), StarTeleMed (декабрь 2015 — настоящее время), Gainfy Foundation (март 2018 — настоящее время) и Star Development (октябрь 2017 — настоящее время). Олег Фирер является председателем Попечительского совета "Международной Ассоциации Экономического развития" (IAED).

Благотворительная работа 
Фирер активно поддерживает инициативы семейного благотворительного фонда «Firer Family Charitable Foundation», целью которого является помощь семьям и детям. Кроме того, Фирер является членом попечительского совета Российского Хабад центра Южной Флориды.

Награды и заслуги 
 Награда «Мощный Лидер 2017» (Power Leader 2017) по версии журнала Business Journal, Январь 2017
 Награда «40 до 40» (40 Under 40 Award) по версии журнала Business Journal, Июнь 2016
 Журнал Форбс включил Фирера в пятерку наиболее успешных предпринимателей (5 Incredible Entrepreneurs)
 Первое место в рейтинге «Инк 500», как основатель самой быстрорастущей частной компаний в Соединённых Штатах, Сентябрь 2012
 Премия «Лучший Предприниматель Южной Флориды» по версии журнала Business Leader Magazine, Апрель 2013
 Премия «Best in Biz Award in Executive of the Year Category» (Best in Biz Awards), Ноябрь 2013
 Самый влиятельный бизнесмен в Майами по версии журнала Poder Magazine, Декабрь 2012
 Премия «Делец Года» по версии журнала Finance Monthly, Январь 2014
 Премия «Выдающийся Лидер» (Upwardly Global), June 2014

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из СССР
Послы других стран в России